И́горь Ви́кторович Вязьми́кин () — советский и российский хоккеист. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Родился в Москве. В 6 лет отец отвел Игоря в школу ЦСКА. 1-й тренер — Юрий Моисеев. Параллельно занимался в футбольной школе у Альберта Шестернева. Только в 13 лет определился, что станет хоккеистом.

Когда Игорю было 12 лет, семья пережила трагедию — погиб старший брат Игоря, который занимался в дубле московского «Спартака».

В 16 лет Вязьмикин попал в главную команду ЦСКА. В первой же игре за основу против «Сокола» забросил шайбу.

После юниорского ЧМ-86, где стал чемпионом и вошёл в символическую сборную, был заявлен на взрослый ЧМ-86 в одной тройке с Константиновым и Каменским. Однако за день до начала турнира получил травму ноги при отрабатывании игры в большинстве — в игровом моменте Константинов толкнул Гусарова, а тот наехал на ногу Вязьмикину. В итоге — 8 швов и запрет врачей на участие в ЧМ.

В 1989 году, после ухода из ЦСКА Моисеева, перешёл в «Химик». Всего в чемпионатах СССР — 182 игры, 50 шайб.

В 1990 году перешёл в клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», который выбрал его на драфте в 1987. При этом, испортил отношения с главным тренером «Химика» Владимиром Васильевым.

Как признавался позже Вязьмикин, в «Эдмонтон» он попал в неудачный период — в период смены поколений. Из-за этого закрепиться в команде было невозможно, а проявить себя так и не дали (всего провел 4 игры, забросил 1 шайбу). Был отправлен в фарм-клуб из города Сидней, где провел сезон. Потом полгода играл в ИХЛ, в «Милуоки Эдмиралз», затем в фарм-клубе «Лос-Анджелес Кингз» — «Финиксе».

В итоге, поняв, что в НХЛ ему не попасть, уехал играть в Данию («Рунгстед»), позже играл в Италии, в одной команде с Сергеем Сорокиным — в «Фассе». В сезоне 1996/97 играл за «Ильвес» у Владимира Юрзинова-младшего.

В 1997 году вернулся в Россию, выступал за ХК ЦСКА и «Северсталь» в 1998-99 гг. Всего в эти два сезона 43 матча, 9 голов, 11 передач.

В 2000-х годах работал тренером, был наставником молодёжного состава московского «Спартака».

После убийства старшего брата стал злоупотреблять алкоголем. В последние годы тяжело болел, скончался 30 октября 2009 года. Похоронен на Лианозовском кладбище в Москве.

Семья 
Был женат, жена Алла, сын Руслан. Мать — Мария Фроловна.

Примечания

Ссылки 
 http://nhlstars.kulichki.net/players/1/vyazmikin.html
 http://www.global-sport.ru/players/info?id=13211
 Жук А. Игорь Вязьмикин: В «Эдмонтоне» Гретцки я уже не застал // Спорт-Экспресс (газета). — 28 июня 1997.
 Потухший герой. Вязьмикин мог стать суперзвездой, но не раскрыл свой талант

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Финикс Роудраннерз»
Игроки ХК «Фасса»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Северсталь»
Похороненные на Лианозовском кладбище
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»